Ein  Laserzielmarkierer kann sein:

ein Laservisier, siehe Visier (Waffe)
die Zielbeleuchtung mit einem Laserstrahl, um eine lasergelenkte Bombe anhand dessen Streustrahlung ins Ziel zu führen
das Airborne-Wingman-Laser-Designation-Verfahren, bei dem eine lasergelenkte Waffe nicht direkt vom abwerfenden Flugzeug, sondern von einem anderen Hubschrauber oder Flugzeug ins Ziel gelenkt wird.